Příjmení Kawasaki má více nositelů:

 Audrey Kawasaki (* 1982), americká umělkyně
 Guy Kawasaki (* 1954), americký spisovatel a investor
 Jirō Kawasaki (* 1947), japonský politik
 Masahiro Kawasaki (1949–2006), japonský hudebník a hudební skladatel
 Minoru Kawasaki (režizér) (* 1958), japonský filmový režizér, scenárista a producent
 Minoru Kawasaki (politik) (* 1961), japonský politik
 Rjó Kawasaki (1947–2020), japonský hudebník
 Scott Kawasaki (* 1975), americký politik
 Tomisaku Kawasaki (* 1925), japonský pediatr, po kterém je nazvána Kawasakiho nemoc
 Kawasaki Shōzō (1837–1912), japonský průmyslník
 Toshikazu Kawasaki (* 1955), japonský teoretik origami
 Josuke Kawasaki (* 1977), americký hudebník

související
 Kawasaki

Externí odkazy 
 

Japonská příjmení